John Turnbull, navigateur et marchand britannique du  ; 
 John Turnbull, musicien britannique ;  
 John Turnbull (1880-1956), acteur britannique.